Хезер Уотсон и Хенри Континен — победители турнира, которые в третьем раунде обыграли прошлогодних чемпионов — Мартину Хингис и Леандера Паеса.

Посев 
Все сеянные начинали турнир со второго раунда.

  Иван Додиг /  Саня Мирза (Второй раунд)
  Бруно Соарес /  Елена Веснина (Второй раунд, отказ)
  Хория Текэу /  Коко Вандевеге (Второй раунд)
  Максим Мирный /  Чжань Хаоцин (Второй раунд)
  Ненад Зимонич /  Чжань Юнжань (Третий раунд)
  Лукаш Кубот /  Андреа Главачкова (Третий раунд)
  Равен Класен /  Ракель Атаво (Второй раунд)
  Жан-Жюльен Ройер /  Кики Бертенс (Второй раунд)

<ol start=9>
  Радек Штепанек /  Луция Шафаржова ''(Третий раунд)
  Александр Пейя /  Андрея Клепач ''(Четвертьфинал)
  Марцин Матковский /  Катарина Среботник ''(Четвертьфинал)
  Даниэль Нестор /  Ц. Чжуан ''(Второй раунд)
  Рохан Бопанна /  Анастасия Родионова ''(Третий раунд)
  Айсам-уль-Хак Куреши /  Ярослава Шведова ''(Полуфинал)
  Роберт Фара /  Анна-Лена Грёнефельд ''(Финал)
  Леандер Паес /  Мартина Хингис (Третий раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Лиам Броуди /  Наоми Броуди (Первый раунд)
  Доминик Инглот /  Лора Робсон (Второй раунд)
  Кен Скупски /  Тара Мур (Первый раунд)

<ol start=4>
  Нил Скупски /  Анна Смит ''(Третий раунд)
  Колин Флеминг /  Джоселин Рэй ''(Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые